

Chimica 
 Zr – simbolo chimico dello zirconio

Codici 
 ZR – codice HASC del comune di Zrnovci (Macedonia del Nord)
 ZR – codice vettore IATA di Aviacon Citotrans (Russia)

Altro 
 ZR – vecchia sigla automobilistica internazionale dello Zaire
 ZR – targa automobilistica di Ždár nad Sázavou (Repubblica Ceca)
 ZR – targa automobilistica di Zrenjanin (Serbia)

Altri progetti